DFA puede referir a:
 Disminuidos Físicos de Aragón
 Doctorado en Finas Artes
 Diputación Foral de Álava
 Dfa - Verano cálido en la clasificación climática de Köppen.
 DFA. Reconocimiento de patrones somáticos